Авренвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Авренвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Авренвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези